Giertych ist ein polnischer Familienname. Bekannte Namensträger sind

Maciej Giertych, polnischer Politiker
Roman Giertych, polnischer Politiker, Sohn von Maciej Giertych
 Wojciech Giertych, polnischer Geistlicher